Auszeit steht für:

 Auszeit, zeitweise Reizunterbrechung in der Verhaltenstherapie und Pädagogik, siehe Time-out-Technik
 Auszeit, berufliche eines Arbeitnehmers, siehe Freistellung (Arbeitsrecht)
 Auszeit, berufliche eines Arbeitnehmers, siehe Sabbatical
 Auszeit, berufliche eines Arbeitnehmers zur Neuorientierung, siehe Gap Year (Lebensabschnitt)
 Auszeit (Film), französisches Filmdrama von 2001
 Auszeit (Sport), eine Unterbrechung des Spiels

Siehe auch:

 Das Duo: Auszeit, Fernsehfilm der Filmreihe Das Duo